Il doppio del torneo di tennis Copa Sevilla 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariano Hood e Luis Horna che hanno battuto in finale Álex López Morón e Albert Portas 4-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Emilio Benfele Álvarez /  Juan Ignacio Carrasco (semifinali)
 Álex López Morón /  Albert Portas (finale)

 Mariano Hood /  Luis Horna (Campioni)
 Paul Baccanello /  Todd Perry (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 2002